Константи́н I (; , Афины, Греция — , Палермо, Королевство Италия) — король эллинов в 1913—1917 и 1920—1922 годах, второй на греческом престоле из династии Глюксбургов, первый Глюксбург, родившийся в Греции.

Происхождение и биография 
Константин был старшим сыном греческого короля Георга I и великой княжны Ольги Константиновны, внучки русского императора Николая I. По отцу он приходился двоюродным братом русскому императору Николаю II и британскому королю Георгу V. Константин — первый король из династии Глюксбургов, родившийся на территории Греции. Он учился в Германии и служил в прусской армии.

Константин командовал греческими войсками в проигранной греками первой войне с Турцией 1897 года, а затем в двух победоносных войнах: Первой Балканской войне против турок (1912—1913) и Второй Балканской войне против болгар (1913 год). Он наследовал своему отцу, убитому анархистом на улице в Салониках 18 марта 1913 года.

С 3 апреля 1913 года король Константин — шеф Невского 1-го пехотного полка Российской армии.

Константин сочувствовал Германии и выступил против участия Греции в первой мировой войне (1914—1918) на стороне Антанты. Это расхождение во взглядах с премьер-министром Элефтериосом Венизелосом и последующее увольнение последнего с должности обернулись Национальным расколом.

В 1889 году, в Афинах, Константин женился на Софии, сестре кайзера Германии Вильгельма II. Супруги были четвероюродными братом и сестрой (оба — праправнуки российского императора Павла I).

Из-за своих прогерманских симпатий Константин был вынужден покинуть страну летом 1917 года, оставив на престоле своего второго сына Александра I.

После смерти сына, по итогам референдума вновь возвратился на престол а. Командовал греческими войсками во Второй греко-турецкой войне, но греки потерпели сокрушительное поражение от войск Мустафы Кемаля и были изгнаны из Малой Азии. Поражение в войне вызвало новый кризис, поэтому Константин I вновь был вынужден оставить престол осенью 1922 года, на этот раз — в пользу своего старшего сына Георга II.

Константин уехал в Италию. Во втором изгнании он прожил совсем недолго и умер уже 11 января 1923 года в Палермо.

Дети 
 Георг (1890—1947), король Греции 1922—1924, 1935—1947
 Александр (1893—1920), король Греции 1917—1920
 Елена (1896—1982), жена короля Румынии Кароля II
 Павел (1901—1964), король Греции 1947—1964
 Ирина (1904—1974), жена короля Хорватии Томислава II
 Катерина (1913—2007), жена Ричарда Брандрама

Примечания

Ссылки

Генеалогическое дерево 

 
 

Принцы Греции
Германские генерал-фельдмаршалы
Монархи, отрёкшиеся от престола
Участники Первой греко-турецкой войны
Участники Первой Балканской войны (Греция)
Участники Второй Балканской войны (Греция)
Похороненные в Татое
Фельдмаршалы Греции